Термин потоци може да се односи на:

Физичка географија
 Множина за поток, краћи водоток

Насељена места
 Потоци (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Потоци (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ, БиХ
 Потоци (Мостар), насеље у граду Мостару, Федерација БиХ, БиХ
 Потоци (Источни Дрвар), насеље у општини Источни Дрвар, Република Српска, БиХ

Види још 
 Поток (вишезначна одредница)